John Hutchinson peut désigner :
 John Hutchinson (1615-1664), homme politique anglais ;
 John Hutchinson (1674-1737), philosophe, théologien et savant anglais ;
 John Hutchinson (1884-1972), botaniste britannique ;
 John Hutchinson (?-2021), guitariste britannique ;
 John Hutchinson (1979-), footballeur maltais.